Xiyang bezeichnet:

 Xiyang (昔阳县), Kreis der Stadt Jinzhong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xiyang (Guoyang) (西阳镇), Großgemeinde im Kreis Guoyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Xiyang (Meijiang) (西阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meijiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xiyang (Sanyuan) (西阳镇), Großgemeinde im Kreis Sanyuan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xiyang (Taishun) (西旸镇), Großgemeinde im Kreis Taishun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xiyang (Yong’an) (西洋镇), Großgemeinde der Stadt Yong’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiyang (Yongji) (西阳镇), Großgemeinde im Kreis Yongji in der chinesischen Provinz Jilin
 Xiyang (Jinning) (夕阳彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Stadtbezirk Jinning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiyang (Kongtong) (西阳回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu